Анян:
 Кимхэ — город в Республике Корея.
 «Кимхэ» — южнокорейский аэропорт совместного базирования, расположенный в западной части города Пусан.
  — футбольный клуб из города Кимхэ.